Lochow steht für:
 Lochow (Adelsgeschlecht), der Name eines alten brandenburgischen Adelsgeschlechts

Geographie:
 Lochow (Möckern), der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Lochow (Baruth/Mark), Wohnplatz des Ortsteils Petkus der Stadt Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Lochow (Stechow-Ferchesar), Gemeindeteil von Stechow-Ferchesar im Landkreis Havelland, Brandenburg

Personen:
 Erich von Lochow (1853–1932), preußischer General
 Ewald von Lochow (1855–1942), preußischer General

Siehe auch:
 Lochau (Begriffsklärung)
 Łochów, eine Stadt- und Landgemeinde in Polen